A 5-a ediție a Campionatului Mondial de Atletism în sală s-a desfășurat între 10 și 12 martie 1995 la Barcelona, Spania. Au participat 592 de sportivi din 131 de țări.

Sală 
Probele au avut loc la Palau Sant Jordi din Barcelona. Acesta a fost inaugurat în anul 1984.

Rezultate
RM - record mondial; RC - record al competiției; AM - record nord-american; AS - record asiatic; RE - record european; OC - record oceanic; SA - record sud-american; RA - record african; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

* Atletul a participat doar la calificări, dar a primit o medalie.

Feminin

* Atleta a participat doar la calificări, dar a primit o medalie.

Clasament pe medalii

Participarea României la campionat 
15 atleți au reprezentat România.

 Gabriela Szabo – 3000 m - locul 1
 Bogdan Tudor – lungime - locul 5
 Liliana Năstase – 60 m garduri - locul 20, pentatlon - locul 5
 Mihaela Oană – greutate - locul 7
 Magdalena Nedelcu – 400 m - locul 8
 Marieta Ilcu – lungime - locul 8
 Ovidiu Olteanu – 3000 m - locul 9
 Rodica Petrescu – triplusalt - locul 9
 Monica Iagăr – înălțime - locul 11
 Daniel Cojocaru – 60 m - locul 20, 200 m - locul 13
 Ion Bogde – 800 m - locul 16
 George Boroi – 60 m garduri - locul 16
 Eugen-Cristian Popescu – înălțime - locul 16
 Erica Niculae – 60 m garduri - locul 24

Violeta Beclea s-a clasat pe locul 4 la 1500 m, dar a fost descalificată pentru dopaj.

Participarea Republicii Moldova la campionat 
Doi atleți au reprezentat Republica Moldova.

 Olga Bolșova – înălțime - locul 15
 Alexandru Enco – 60 m garduri - locul 32

Note

Legături externe 
  Timetable & Results

Atletism
1995
Atletism
Barcelona